Als Schirmakazie bezeichnet werden:

 eine Wuchsform von Bäumen in den Savannen, besonders in Afrika
 als Trivialname für viele Arten der Unterfamilie Mimosengewächse (Mimosoideae), beispielsweise:
 Vachellia tortilis
 Albizia julibrissin
 Albizia gummifera
 Albizia adenocephala
 Acacia ×giraffae